Mitrovica může označovat:

 Kosovska Mitrovica – město na severu Kosova, známé též pod albánským názvem Mitrovica/Mitrovicë
 Severní Mitrovica, též Severokosovska Mitrovica – obec v Kosovu, založená v roce 2013 (severní část Kosovské Mitrovice)
 Sremska Mitrovica – město na severozápadě Srbska, na řece Sávě.
 Mačvanska Mitrovica – předměstí Sremské Mitrovice

osoby
 Rexhep Mitrovica (1888–1967) – albánský politik